Engels voor kust.

Personen met de achternaam Shore
Dinah Shore, een amerikaanse zangeres.
Howard Shore, een componist van filmmuziek.
John Shore, uitvinder van de stemvork in (1711)
Stephen Shore, een amerikaanse fotograaf.

Plaatsen met de naam Shore
Belleair Shore, een plaats in de Amerikaanse staat Florida.
East Shore, een plaats in de Amerikaanse staat Californië.
Jersey Shore, een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania.
Lake Shore (Maryland), een plaats in de Amerikaanse staat Maryland.
Lake Shore (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota.
Lake Shore (Utah), een plaats in de Amerikaanse staat Utah.
Lake Shore (Washington), een plaats in de Amerikaanse staat Washington.
North Shore, een plaats in Nieuw-Zeeland.
North Shore (Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat Virginia.
South Shore (Kentucky), een plaats in de Amerikaanse staat Kentucky.
South Shore (South Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat South Dakota.

Overig 
Hardheid, Shore als eenheid om de hardheid van een materiaal te beschrijven.
Shore scleroscoop, een instrument voor het bepalen van de terugslaghardheid van een materiaal.

zie ook
offshore